Gongora steht für:

 Gongora, eine Orchideengattung

Góngora ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Caballero y Góngora (1723–1796), spanischer Priester und Kolonialverwalter
 Carlos Góngora (* 1989), ecuadorianischer Boxer
 Carlos de Sigüenza y Góngora (1645–1700), mexikanischer Universalgelehrter
 Jorge Góngora (1906–1999), peruanischer Fußballspieler
 Luis de Góngora (1561–1627), spanischer Lyriker und Dramatiker
 Manrique Gongora (* 1998), peruanische Leichtathletin
 Martín Góngora (* 1980), uruguayischer Fußballspieler